Леваши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Леваши — агрогородок в Речицком районе Гомельской области.
 Леваши — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Леваши — село в Левашинском районе Дагестана.
 Леваши — слобода в составе города Кирова Кировской области.
 Леваши — село в Тюменском районе Тюменской области.

Другое 
 Леваши (блюдо) — старинное русское блюдо из ягод или фруктов, упоминаемое в памятнике русской литературы XVI века  «Домострой»: «леваши ягодные черничные, и малиновые, и смородинные, и земляничные, и брусничные и всяких ягод»